Boffalora bezeichnet:
 folgende Orte in Italien:
 Boffalora d’Adda, ein Ort in der Provinz Lodi in der Lombardei
 Boffalora sopra Ticino, ein Ort in der Provinz Mailand in der Lombardei

 folgende Gebäude in Italien:
 Villa Pallavicino (Busseto), eine Villa in der Emilia-Romagna